Haenlein oder Hänlein ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Hänlein (1846–1909), deutscher Organist
 Andreas Hänlein (* 1959), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Carl von Hänlein (1760–1819), preußischer Politiker
 Friedrich Ernst Franz Wilhelm von Haenlein (1830–1893), königlich preußischer Generalleutnant
 Friedrich Hermann Hänlein (auch: Haenlein); (1851–), deutscher Naturwissenschaftler
 Heinrich Carl Alexander Hänlein (auch: Heinrich Karl Alexander Haenlein; 1762–1829), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Haenlein (Karl August Haenlein; 1837–1896), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Friedrich German von Hänlein (1794–1866), Jurist und Beamter im Dienst des Königreichs Württemberg
 Ludwig von Haenlein (1790–1853), deutscher Diplomat
 Paul Haenlein (1835–1905), deutscher Flugpionier